Эстония — ряд географических объектов:

 Эстония — государство в Северной Европе
 Эстонская Советская Социалистическая Республика — одна из республик бывшего СССР.
 Эстония — село в Шипуновском районе Алтайского края России.
 Эстония — деревня в Нижнеингашском районе Красноярского края России.
 Эстония — исчезнувшая деревня в Большеуковском районе Омской области.
 Эстония — пик, одна из вершин Памира в Кыргызстане.

Техника 
 Эстония (Estonia) — эстонский паром судоходной компании Estline, построен в 1979 году, затонул в ночь с 27 на 28 сентября 1994 года.
 Эстония (Екатерина II) — советский четырёхпалубный пассажирский лайнер (англ. ocean liner) класса «Михаил Калинин».
 Эстония (Estonia) — серия автомобилей для шоссейно-кольцевых гонок, выпускалась Таллинским опытным авторемонтным заводом в 1970—1990-х г.г.
 Эстония — марка роялей, производимая Эстонской фабрикой роялей.
 Эстония — марка бытовой радиоэлектронной техники, выпускалась в СССР Таллинским заводом «Пунане-РЭТ».

Прочие 
 Национальная опера «Эстония» — театр оперы и балета в Таллине, столице Эстонии.
 Бульвар Эстония — одна из центральных улиц Таллина.
 «Эстония» — эстонский футбольный клуб, существовавший в 1930—1944 годах.
 «Эстония» — колхоз в Эстонской ССР.

 (1541) Эстония — астероид.
 Эстония (Estonia) — песня группы Marillion (1997).

См. также 
 Датская Эстония
 Красная Эстония
 Шведская Эстония